Kameno je lahko:
 Kameno (Slovenija)
 Kameno, Črna gora